Tony Richardson (1928-1991) – regista britannico
Tony Richardson (n. 1971) – giocatore di football americano statunitense